Брюс Краудер (англ. Bruce Crowder, нар. 25 березня 1957, Ессекс) — канадський хокеїст.
 Кіт Краудер (англ. Keith Crowder, нар. 6 січня 1959, Віндзор) — канадський хокеїст.
 Трой Краудер (англ. Troy Crowder, нар. 3 травня 1968, Садбері) — канадський хокеїст.

Краудер — місто, штат Міссісіпі
 Краудер — місто, штат Оклахома